Skoropadskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Danylo Skoropadskyj (1904–1957), ukrainischer Exilpolitiker, Sohn von Pawlo Skoropadskyj
 Iwan Skoropadskyj (um 1646–1722), Hetman der ukrainischen Kosaken von 1708 bis 1722
 Iwan Skoropadskyj (Philanthrop) (1805–1887), ukrainischer Philanthrop und sozialer und kultureller Aktivist
 Pawlo Skoropadskyj (1873–1945), ukrainischer Politiker